ФК Слога је назив више фудбалских клубова:

 ФК Слога Краљево                                
 ФК Слога Пожега
 ФК Слога Темерин
 ФК Слога Добој
 ФК Слога Југомагнат
 ФК Слога Петровац на Млави
 ФК Слога Сјеница
 ФК Слога Станишић - бивши назив за ФК Станишић
 ФК Слога Бајина Башта
 ФК Слога Баточина
 ФК Слога Лесковац
 ФК Слога Деспотовац
 ФК Слога Чонопља
 ФК Слога Ћићевац
 ФК Слога Бар
 ФК Слога Тојшићи
 ФК Слога Србац 
 ФК Слога Трн 
 ФК Слога ДИПО
 ФК Слога Средња Слатина
 ОФК Слога Ракелићи
 ФК Слога Горњи Вакуф 
 ФК Слога Вољавче
 ХНК Слога Ускопље
 НК Слога Босанска Отока
 НК Слога Толиса
 НК Слога Бјеловар 
 НК Слога Борово 
 НК Слога Брезје 
 НК Слога Гредељ Загреб 
 НК Слога Гундинци 
 НК Слога Копривнички Иванец 
 НК Слога Коритна 
 НК Слога Криж 
 НК Слога Марис Јазавица 
 ХНК Слога Мравинце 
 НК Слога Нова Градишка 
 НК Слога Нови Микановци 
 НК Слога Пачетин 
 НК Слога Поток 
 НК Слога Рачиновци 
 НК Слога Зденци 
 НК Слога Чаковец 
 НК Слога Штитар 
 НК Слога Дол